Rudolf Stüssi ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Stüssi (Bürgermeister) († 1443), Schweizer Politiker, Bürgermeister von Zürich 
 Rudolf Stüssi (Politiker, 1883) (1883–1982), Schweizer Politiker, Ständerat von Glarus 
 Rudolf Stüssi (Maler) (* 1947), schweizerisch-kanadischer Maler